Gala Rizzatto – cantautrice, fotografa e produttrice discografica italiana,
Paolo Rizzatto – architetto italiano,